Bulbocastanum mauritanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Moritz Willkomm. Bulbocastanum mauritanicum ingår i släktet Bulbocastanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mauritanicum